Jelängerjelieber bezeichnete und bezeichnet als Pflanzenname:

 Gartengeißblatt
 Bittersüßer Nachtschatten
 Gelber Günsel